Хорнел () — может означать:

  — поселение в Германии.

Фамилия 
 Хорнел, Эдвард Аткинсон (1864—1933) — шотландский художник-постимпрессионист.

См. также